Благове́щенский райо́н () — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в её границах под наименованием муниципальный район Благовещенский район () в составе Республики Башкортостан Российской Федерации.

Административный центр — город Благовещенск.

География 
Район расположен в центральной части Башкортостана, в пригородной зоне города Уфы. Площадь района составляет 2291 км². Граничит на юге с Уфимским и Иглинским, на западе — с Кушнаренковским и Бирским, на севере — с Мишкинским, Караидельским и на востоке — с Нуримановским районами.

Основная часть территории района находится в пределах Прибельской увалисто-волнистой равнины, северо-восточная часть относится к Уфимскому плато. По юго-западной окраине района протекает река Белая, по восточной — река Уфа с притоками Уса и Изяк. В долинах рек, особенно Белой, немало пойменных озёр. Леса занимают 21,2 % территории района. Распространены светло-серые лесные почвы, по долинам Белой и Уфы — почвы речных пойм. Выявлены месторождения нефти, песчано-гравийной смеси, щебня, известняка, керамзитовой глины.

История 
Район образован 20 августа 1930 года, когда, согласно постановлению президиума ВЦИК, было ликвидировано разделение Башкирской АССР на кантоны и образовано 48 районов.

Население 

Согласно прогнозу Минэкономразвития России, численность населения будет составлять:
 2024 — 49,77 тыс. чел.
 2035 — 49,08 тыс. чел.

 Урбанизация
В городских условиях (город Благовещенск) проживают  % населения района.

Средняя плотность сельского населения — 8 человек на км².

Национальный состав
Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года: русские — 61 %, башкиры — 15,6 %, татары — 13,9 %, марийцы — 6,7 %, лица других национальностей — 2,8 %.

Административное деление 
В Благовещенский район как административно-территориальную единицу республики входит 1 город районного значения и 15 сельсоветов.

В одноимённый муниципальный район в рамках местного самоуправления входит 16 муниципальных образований, в том числе 1 городское поселение и 15 сельских поселений.

Населённые пункты 
В Благовещенском районе 100 населённых пунктов.

Экономика 
 Сельское хозяйство
Производство сельскохозяйственной продукции осуществляют 12 сельскохозяйственных предприятий, в том числе 9 сельскохозяйственных производственных кооперативов, одно товарищество на вере, одно агрохозяйство и одно общество с ограниченной ответственностью. Действует 38 крестьянских фермерских хозяйств.

Площадь сельскохозяйственных угодий в 2008 году составила 108 667 га, в том числе пашни — 43 523 га. Район имеет пригородную специализацию с развитыми молочно-мясным животноводством, птицеводством, овощеводством и картофелеводством.

Сбор зерна в 2008 году составил 24,8 тысяч тонн, средняя урожайность — 18,8 ц/га.

 Промышленность
В районе действуют 18 крупных и средних промышленных предприятий.

Наиболее крупными промышленными предприятиями района являются:
 Предприятие «Полиэф»,
 Благовещенский арматурный завод,
 компания «Благовещенский железобетон»,
 ремонтная база флота,
 Приуфимская ТЭЦ.

Производятся терефталевая кислота, полиэтилентерефталат, арматура, электросталь, деловая древесина, пиломатериалы, бетон, хлеб, хлебобулочные, кондитерские и макаронные изделия и др.

Транспорт 
Территорию района пересекают автомобильные дороги Уфа — Бирск — Янаул, Благовещенск — Павловка.

Социальная сфера 
В сельской местности района имеется 41 общеобразовательная школа, в том числе 14 средних, 27 массовых библиотек, 34 клубных учреждений, 2 участковые больницы. В городской местности действуют 4 средних школы, гимназия, лицей, два колледжа, городская библиотека, городской дворец культуры, центральная районная больница. Издаётся газета «Панорама».
Вещает телеканал «ТВ Блик»

Достопримечательности 
По могильнику, расположенному у деревни Бахмутино, на реке Уфе, классифицирована бахмутинская культура.

Примечания

Ссылки 
 
 Администрация муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан  

Благовещенский район Башкортостана